Avraam Papadopoulos (Grieks: Αβραάμ Παπαδόπουλος) (Melbourne, 3 december 1984) is een in Australië geboren Grieks voetballer die als verdediger speelt. Hij verruilde in januari 2019 Brisbane Roar voor Olympiakos Piraeus. Hij speelde tussen 2008 en 2014 in het Grieks voetbalelftal.

Clubcarrière
Papadopoulos begon zijn carrière in 2002 bij Aris FC. Zijn eerste positie was die van aanvallend middenvelder. Bij Aris maakte hij een lastige periode van de club mee, waarin Aris te kampen kreeg met financiële problemen. Papadopoulos’ rugnummer bij Aris was 4.

Op 1 februari 2008 werd Papadopoulos door coach Otto Rehhagel opgenomen in de selecteie van het Grieks voetbalelftal. Op 5 februari maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië. In juli van datzelfde jaar werd hij voor 2,5 miljoen euro overgekocht door Olympiakos Piraeus, waar hij een vierjarig contract ondertekende.

In 2014 ging hij voor Trabzonspor spelen. Hij kwam weinig aan spelen toe en in januari 2015 ging hij in China voor Shanghai Shenhua spelen. In 2016 speelde Papadopoulos in Japan voor Júbilo Iwata. In februari 2017 ging hij voor het Australische Brisbane Roar spelen. In 2019 keerde Papadopoulos terug naar Griekenland, toen hij voor een tweede termijn tekende bij Olympiakos Piraeus.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Papadopoulos speelde voor Griekenland op het Wereldkampioenschap voetbal 2010 en op het Europees kampioenschap voetbal 2012. Bij dit laatste toernooi raakte Papadopoulos zwaar geblesseerd in de openingswedstrijd tussen Polen en Griekenland. Hij kwam de rest van het toernooi niet meer in actie. De staf van Olympiakos was woedend op de leiding van het Grieks voetbalelftal, vergelijkbaar met de situatie rondom Arjen Robben tussen de KNVB en Bayern München.

Grieks voetballer